Hänninen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, patineuse artiste finlandaise
Edvard Valpas-Hänninen (1873-1937), homme politique finlandais
 (né en 1952), commentateur sportif finlandais
 (né en 1963), marathonien finlandaise
Jaakko Hänninen (né en 1997), coureur cycliste finlandais
 (né en 1975), patineur de vitesse finlandaise
Juho Hänninen (né en 1981), pilote automobile finlandais
Kauko Hänninen (1930-2013), rameur finlandais
 (né en 1976), joueur finlandais de hockey sur glace
Nanna Hänninen (née en 1973), photographe finlandaise
 (1920-1992), designer finlandais
 (né en 1939), scientifique et physiologue finlandais

Homonymie de patronyme